

Linguistique 
 En Occident, les Ibères étaient parmi les premiers peuples de la péninsule Ibérique.
 En Orient, les Ibères étaient parmi les premiers peuples de la région du Caucase et les fondateurs du royaume d'Ibérie voisin de la Colchide aujourd'hui en Géorgie.
 L'Ibère était une langue paléo-hispanique parlée par les Ibères de la péninsule Ibérique ; pour l'ibère du Caucase, on parle de langues kartvéliennes.
L'étymologie commune semble remonter à la racine indo-européenne *PiHwerjoHn (piouèryon, « fertile »).

Littérature 
 Les Ibères est une tragédie grecque perdue de Sophocle (le Jeune?) : on ignore si elle se référait aux Ibères d'Occident (peu connus en Grèce) ou, plus probablement, d'Orient.

Zoologie 
 Ibère est le nom vernaculaire des escargots du genre Iberus.

Source

Voir aussi 
 Celtibères
  (homonymie)